

Patronyme

Hal Holbrook
John Edwards Holbrook
Morris B. Holbrook
John K. Holbrook
John Holbrook Vance
Mika (chanteur) 
Boyd Holbrook

Toponyme

Australie 
Holbrook (Australie).

États-Unis 
 Holbrook, Arizona ;
 Holbrook, Idaho ;
 Holbrook, Massachusetts ;
 Holbrook, Nebraska ;
 Holbrook, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Holbrook, Pennsylvanie.

Royaume-Uni 
 Holbrook, village anglais situé dans le Derbyshire ;
 Holbrook, Yorkshire du Sud ;
 Holbrook, Suffolk ;
 Holbrook, Sussex de l'Ouest.